USS Wright je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Wright (AV-1) 
 USS Wright (CVL-49)

Wright